Arianesi – abitanti di Ariano Irpino
Arianesi – abitanti di Ariano nel Polesine